Венгерн

Населённые пункты 
 Венгерн — район немецкого города Веттер.
 Венгерн (Wengern (Turawa)) — сельский округ в волости Турава, Польша. Немецкое название до 1945 года.
 Венгерн (польский Вегри), исторический район Венгерн, в настоящее время входит в состав города Штум (Sztum), Поморское воеводство, Польша Polen. Немецкое название до 1945 года.

См. также 
 Венгернальп — высокогорный приют-гостиница в Швейцарских Альпах. Отдыхали Феликс Мендельсон, Петр Чайковский и другие известные личности.
 Венгернальп — железнодорожная станция на Венгернальбане в Швейцарских Альпах.
 Венгернальпбан — высокогорная узкоколейная зубчатая железная дорога в Швейцарских Альпах.